Shahade steht für:
 Shahade (Maharashtra), Stadt im Distrikt Nandurbar, Bundesstaat Maharashtra, Indien

Shahade ist der Familienname folgender Personen:

 Gregory Shahade (* 1978), US-amerikanischer Schachspieler
 Jennifer Shahade (* 1980), US-amerikanische Schach- und Pokerspielerin